Микаэ́ль Квист (; ) — шведский (до 1997 года) и датский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Достижения 
 : золото (1998, 2010, 2011, 2012, 2014, 2016, 2017).
 : золото (2016, 2017).
 : бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Из семьи кёрлингистов. Жена — Трине Квист, шведская, а затем датская кёрлингистка. Они неоднократно совместно выступали в турнирах, вплоть до чемпионатов мира, по кёрлингу для смешанных команд () и для смешанных пар (). Их дети, Александер () и Габриэлла, тоже кёрлингисты, в одной команде с родителями выиграли Чемпионат Дании по кёрлингу среди смешанных команд 2017.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швеции
Чемпионы Швеции по кёрлингу
Кёрлингисты Дании
Чемпионы Дании по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Швеции
Тренеры по кёрлингу Дании